Muriqui - nome vulgar para primatas do gênero Brachyteles;
 Muriqui-do-sul - um primata da espécie Brachyteles arachnoides;
 Muriqui-do-norte - outro primata, da espécie Brachyteles hypoxanthus;
 Muriqui (Mangaratiba) - localidade de Mangaratiba, estado do Rio de Janeiro;
 Muriqui (Niterói) - um bairro da região administrativa de Pendotiba na cidade de Niterói;
 Luiz Guilherme da Conceição Silva - um jogador de futebol brasileiro;
 Muriqui Linux - uma distribuição brasileira de linux.
 Prêmio Muriqui de conservação da biodiversidade

Desambiguação